Са́блина — женская форма русской фамилии .

 Известные носительницы 
 Саблина, Анна Александровна (род. 1945) — советская конькобежка.
 Саблина, Татьяна Борисовна (1911—?) — советский зоолог, доктор биологический наук.
 Саблина, Татьяна Николаевна (род. 1957) — советская спортсменка, заслуженный мастер спорта СССР по спортивной акробатике, чемпионка мира.